Давид Йенсен:
 Йенсен, Давид Иванович (1816—1902) — датский скульптор, ученик Бертеля Торвальдсена.
 Йенсен, Давид (футболист) (род. 1992) — датский футболист.